Catio peut désigner :
 Catió, une ville de Guinée-Bissau, capitale de la région de Tombali.
 les Catios, une ethnie amérindienne vivant dans le département de Chocó, en Colombie.
 Un enclos extérieur pour chats.